Kamaldoli ima više značenja:
 Kamaldoli
 Kamaldoli (Đenova)
 Kamaldoli (Napulj)
 Kamaldoli (Salerno)